Sexuell dysfunktion kan syfta på:

Sexuell funktionsstörning – en psykisk störning en störning i den sexuella funktionen
Sexuell dysfunktion (psykisk) – en psykisk störning

Se även
Dysfunktionellt beteende